Federació Internacional d'Handbol, màxima institució mundial reguladora de l'handbol
 Federació Internacional d'Hoquei, màxima institució mundial reguladora de l'hoquei sobre herba